Phruronellus est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Phrurolithidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre sont endémiques des États-Unis.

Liste des espèces 
Selon  :
 Phruronellus californicus Chamberlin & Gertsch, 1930
 Phruronellus floridae Chamberlin & Gertsch, 1930
 Phruronellus formica (Banks, 1895)
 Phruronellus formidabilis Chamberlin & Gertsch, 1930
 Phruronellus pictus Chamberlin & Gertsch, 1930

Publication originale 
 Chamberlin, 1921 : A new genus and a new species of spiders in the group Phrurolitheae. Canadian Entomologist, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Corinnidae
Genre d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique des États-Unis